The Showgrounds (Coleraine) - stadion in Coleraine, Noord-Ierland
 The Showgrounds (Limavady) - stadion in Limavady, Noord-Ierland, het stadion van 
 The Showgrounds (Newry) - stadion in Newry, Noord-Ierland
 Showgrounds (Sligo) - stadion in de plaats Sligo, Ierland
 Ballymena Showgrounds - stadion in Ballymena, Noord-Ierland
 Showgrounds (Corofin) - evenemententerrein in Corofin, County Clare
 Showgrounds (Ennis) - evenemententerrein in Ennis, Ierland